Баи́я-де-Бандерас () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в посёлке Валье-де-Бандерас. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 124 205 человек.

Общие сведения 
Название Bahía de Banderas, , муниципалитет заимствовал у одноимённого залива, который так назвал Эрнан Кортес, когда его приветствовали индейцы флагами из разноцветных перьев.

Площадь муниципалитета равна 771 км², что составляет 2,75 % от территории штата. На севере он граничит с другим муниципалитетом Наярита — Компостелой, на юго-востоке с другим штатом Мексики — Халиско, а на западе омывается водами Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1989 году. В состав муниципалитета входит 236 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита